A Simulcognição é uma das classificações das faculdades Psi-Gamma. sendo por divisão prática, mais precisamente, o conhecimento da realidade presente. Diferente, portanto da precognição (conhecimento do futuro) e da retrocognição (conhecimento do passado).

Referência

The Parapsychological Association

Parapsicologia